Yélamos de Arriba kan syfta på:

Spanien 

 Yélamos de Arriba (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 
 Yélamos de Arriba (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara,